Улица Генерала Пухова () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Шевченко до улицы 1 Танковой бригады (Генерала Белова), исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив.

Примыкают улицы Кистяковских, Защитников Украины, Петра Смоличева, Новосёлов, Всехсвятская, Доценко.

История 
В начале 20 века были возведены первые дома. Решением Всеукраинского центрального исполнительного комитета в мае 1923 года совхоз Бобровица был включён в состав города Чернигова.

Улица Совхозная была проложена в начале 1930-х годов от улицы Революции (современной улицы Шевченко) до поля (до современной улицы Защитников Украины). На карте М-36-15-В 1943 года местность с одной улицей обозначена как Бобровицкая Слобода. 

Улица была продлена в ходе строительства Бобровицкого жилого массива. Конец улицы непарной стороны застраивался вместе с другими улицами Бобровицкого жилого массива в 1960-1970-х годах, парной — 1980-1990-х годах. Согласно топографической карте M-36-15, по состоянию местности на 1985-1987 годы отсутствует многоэтажная жилая застройка конца улицы парной стороны.

В 1980 году улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза Николая Павловича Пухова.

На торце дома № 30 улицы Генерала Белова (со стороны улицы Генерала Пухова) установлена мемориальная доска Пухову Н. П.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, только конец улицы — многоэтажной жилой застройкой (5-9-этажные дома). 

Учреждения: 
 дом № 134 — детсад № 4

В конце улицы при пересечении с улицей Доценко расположен городской лесопарк Берёзовая роща.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 685 ПУХОВА  ГЕНЕРАЛА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова